Le mot Bessarabie peut désigner plusieurs choses en français :

1. Toponymes :
 L'étendue du toponyme régional Bessarabie en tant que région historique d’Europe a évolué au fil des périodes successives valaque, moldave, turque, russe et roumaine→ au , ce nom désignait la principauté de Valachie à ses débuts, alors gouvernée par la dynastie fondatrice des Basaraba, une ancienne famille de la noblesse roumaine ; → entre les  et s, il désignait une région littorale de la mer Noire située au nord des bouches du Danube, acquise par les Basaraba en 1328 et alors rattachée à la Valachie, puis cédée en 1421 à la Moldavie : cette région danubienne et maritime était, jusqu’en 1812, appelée Bessarabie en roumain et sur les cartes européennes et russes, mais dans l’Empire ottoman, qui la conquiert entre 1484 (rives du Danube et de la mer Noire) et 1538 (citadelle et ținut ou « comté » de Tighina), elle est appelée en turc Bucak transcrit Boudjak ; → au  (à partir de 1812) le nom désigne le gouvernement de Bessarabie formé par l’Empire russe avec la Bessarabie-Bucak ottomane et aussi avec toute la moitié orientale de la principauté de Moldavie, lorsqu’il annexa en 1812, au traité de Bucarest, ces territoires encadrés entre la rivière Prut à l’ouest, le fleuve Dniestr à l’est, le Danube et la mer Noire au sud ; → au  le nom désigne le territoire du gouvernement russe de Bessarabie, devenu une République moldave en 1917, puis une province du royaume de Roumanie de 1918 à 1940 et de 1941 à 1944 ; → aux , le nom de Bessarabie désigne parfois encore la république de Moldavie actuelle dans le langage courant des Roumains les plus âgés, mais comprend aussi les ținuturi de Hotin et du Bougeac aujourd'hui ukrainiens, rattachés respectivement à l’oblast de Tchernivtsi et à celui d’Odessa.

 la  est une variante danubienne de la culture de Hallstatt ;
 la bourgade de Basarabeasca se trouve à la frontière moldo-ukrainienne ;
 plusieurs villages nommés Basarabi se trouvent en Roumanie ;
 le village de  se trouve en Bulgarie.

2. Revendication :
Une République socialiste soviétique de Bessarabie a été proclamée par les bolcheviks pendant la révolution russe : elle n’a jamais contrôlé de territoire, mais avait pour objectif déclaré de renverser la République démocratique moldave proclamée à Chișinău en mars 1917, jugée « bourgeoise et réactionnaire ».

3. Patronymes :
 la dynastie des Basaraba était une famille de la noblesse roumaine, d'origine coumane, fondatrice de la principauté de Valachie ;
 Gary Basaraba est un acteur américain aux ancêtres juifs bessarabiens.

4. Cheval :
Bessarabian était un cheval de course canadien élevé en Pennsylvanie.

5. Navire :
Basarabia était un paquebot du Service maritime roumain, construit en 1937 au chantier naval Burmeister & Wein au Danemark et sister-ship du Transilvania. Il fut confisqué par l’Union soviétique en 1945, rebaptisé  „Украина”/Ukraine et servit de cadre à une partie de l’action du film Le Bras de diamant („Бриллиантовая рука”) de Leonid Gaïdaï, tourné en 1968.

Articles connexes 
 Moldavie (région historique)
 Cosaques bessarabiens

Notes